Заслуженный учитель — почетное звание СССР и в постсоветских странах, присваиваемое за высокие достижения в области педагогики и образования.  
 Заслуженный учитель СССР
 Заслуженный учитель школы РСФСР 
 Заслуженный учитель Российской Федерации 
 Заслуженный учитель Украины 
 Заслуженный учитель Азербайджана

См. Также 

 Народный учитель — высшее звание для преподавателей за особый вклад
 Учитель года России — ежегодный конкурс Минпросвещения РФ